Хендрик ван Гент (; 1900—1947, Амстердам, Нидерланды) — нидерландский астроном.

Родился в Нидерландах 14 сентября 1900 года.

В 1928 году он переехал в Южную Африку, где работал на Лейденской южной станции. Он изучал переменные звезды, а также обнаружил 39 астероидов и 3 кометы.

Умер 29 марта 1947 года в Амстердаме.

В честь учёного названы астероид (1666) ван Гент и кратер Ван Гент на обратной стороне Луны.

См. также 
 Луи Буайе
 Лубош Когоутек
 Лубош Перек

Примечания

Ссылки 
 Информация о Hendrik van Gent

Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Нидерландов
Первооткрыватели астероидов